Das tote Mädchen steht für:

 Das tote Mädchen, Alternativtitel von Dead Girl, US-amerikanischer Film von Karen Moncrieff (2006)
 Nachtschicht – Das tote Mädchen, deutscher Fernsehfilm von Lars Becker (2010)